Norcasia kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Norcasia (ort), Caldas, 
 Norcasia (kommun), Caldas,